Aleksandar Panew ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Panew (Eishockeyspieler, 1970) (* 1970), bulgarischer Eishockeyspieler
 Aleksandar Panew (Eishockeyspieler, 1996) (* 1996), bulgarischer Eishockeyspieler